Оранжереи
 Оранжереи
 Оранжереи — село, Астраханская область